Mistrovství Československa silničních motocyklů 1969 se konalo ve 4 objemových třídách, které měly vypsány 4 nebo 5 závodů.

Legenda

Body za umístění 
 1. místo – 15 bodů
 2. místo – 12 bodů
 3. místo – 10 bodů
 4. místo – 8 bodů
 5. místo – 6 bodů
 6. místo – 5 bodů
 7. místo – 4 body
 8. místo – 3 body
 9. místo – 2 body
 10. místo – 1 bod

Vysvětlivky
BC = Body celkem 
BZ = Body započítávané

Výsledky

Třída do 50 cm³

Závody 
Z1 = Hořice 25.5.1969 – okrup 5150 metrů; 
Z2 = Nové Mesto nad Váhom 1.6.1969 – okruh 2755 metrů;
Z3 = Karviná 22.6.1969; 
Z4 = Prievidza 17.8.1969 – okruh 5175 metrů;

Poznámky 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky ze 4

Třída do 125 cm³

Závody 
Z1 = Karviná 22.6.1969; 
Z2 = Velké Meziříčí 10.8.1969 – okruh 4800 metrů;
Z3 = Písek 21.9.1969 – okruh 3350 metrů; 
Z4 = Ostrava 5.10.1969 – okruh 4770 metrů;
Z5 = Klatovy 26.10.1969 – okruh 4000 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky ze 5

Třída do 250 cm³

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 12.6.1969 – okruh 2755 metrů;
Z2 = Košice 15.6.1969 – okruh 5700 metrů;
Z3 = Velké Meziříčí 10.8.1969 – okruh 4800 metrů;
Z4 = Písek 21.9.1969 – okruh 3350 metrů; 
Z5 = Ostrava 5.10.1969 – okruh 4770 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 350 cm³

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 12.6.1969 – okruh 2755 metrů;
Z2 = Košice 15.6.1969 – okruh 5700 metrů;
Z3 = Velké Meziříčí 10.8.1969 – okruh 4800 metrů;
Z4 = Písek 21.9.1969 – okruh 3350 metrů; 
Z5 = Ostrava 5.10.1969 – okruh 4770 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1969